Langsamkeit steht für:
 ein durch geringe Geschwindigkeit gekennzeichnetes Geschehen oder Handeln; siehe auch Entschleunigung
 Die Langsamkeit, Roman von Milan Kundera aus dem Jahr 1995

Siehe auch
 Schnelligkeit, das Gegenteil von Langsamkeit